Поль Эмиль Жиро (, 27 ноября 1792, Роман-сюр-Изер — 30 сентября 1883, ) — французский историк и политик.

Биография 
Родился во влиятельной в Роман-сюр-Изере семье. Его отец Жерар Поль Жиро был мэром города с 1808 по 1813 год.

Следуя по стопам отца, он сам являлся мэром Роман-сюр-Изера с 1830 по 1835 годы и депутатом с 1831 по 1846 год.

После его поражения на выборах 1 августа 1846 года, закончил политическую деятельность и занялся изучением истории региона Дофине и своего родного города.

Кавалер ордена Почётного Легиона (май 1839 года), являлся членом Археологического общества.

Умер в Бомон-Монте 30 сентября 1883 года.

Сочинения 
Его полная библиография, за исключением парламентских работ, включает:
 Quelques mots sur la question de savoir quel a été le premier nom du Monastère fondé par l’Archevêque de Vienne Barnard, vers l’an 840, au lieu où est aujourd’hui la ville de Romans, Lyon, 1843, 14 p.
 Fragment d’une notice inédite sur l'église de Saint-Barnard de Romans, Paris, 1844, 22 p.
 Rapport présenté au Comité historique des arts et monuments, par M. Giraud, à l’occasion d’un fragment d’inscription trouvé en octobre 1845, dans la démolition d’une chapelle adossée à l'église de Saint-Barnard de Romans, Paris, 1846, 12 p.
 Composition, mise en scène et représentation du Mystère des trois doms joué à Romans les 27, 28 et 29 mai, aux fêtes de Pentecôte de l’an 1509, d’après un manuscrit du temps, publié et annoté par M. Giraud, Lyon, 1848, 130 p.
 Aymar Du Rivail et sa famille. Notes extraites tant de ses écrits que de son testament et de diverses pièces jusqu’ici inédites, Lyon, 1849, 104 p.
 Essai historique sur l’abbaye de St-Barnard et sur la ville de Romans, Lyon, 5 volumes, 1856—1869
 La Correspondance de M. Paul-Émile Giraud, ancien député de la Drôme, avec quelques hommes de lettres, précédée de sa biographie, Lyon, 1872, LII-253 p.
 Entrée de François Ier à Romans en 1533, relation du temps, annotée par M. Emile Giraud, Valence, 1873, 26 p.
 Entrée de François Ier à Romans en MDXXXIII, Valence, 1878,
 Le Mystère des trois doms, joué à Romans en 1509, publié par feu Paul-Émile Giraud et Ulysse Chevalier, Lyon, A. Brun, 1887, CXLVIII-928 p.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Политики по алфавиту
Политики Франции
Политики XIX века
Мэры городов Франции
Депутаты Национального собрания Франции